Невєров (Неверов, Нєвєров) — російське прізвище. Відомі носії:
 Невєров Валерій Костянтинович (нар. 1964) — український шахіст, міжнародний гросмейстер (1991).
 Неверов Герман Іванович (нар. 1935) — радянський футболіст, нападник.
 Невєров Ігор Михайлович (1926—1995) — радянський письменник, поет, сценарист, редактор Одеської кіностудії.
 Невєров Олександр Сергійович (псевдонім письменника Скобелєва О. С.; 1886—1923) — російський радянський письменник.
російські прізвища